Соросовский учитель — лауреат премии Фонда Сороса для учителей средних общеобразовательных учреждений. Кроме «соросовских учителей», существовали также «соросовский профессор», «соросовский доцент», «соросовский студент», «соросовский аспирант».

Присуждение грантов Фонда Сороса осуществлялось в критический период, когда большинство педагогов и научных работников в постсоветских странах оказалось в удручающем финансовом положении.

Грантополучатели 
Лауреат выбирался на основе довольно сложной четырёхступенчатой процедуры, которая должна была гарантировать независимость выбора от мнения властных структур:
 Первый этап. Опрос студентов 1—3 курса нескольких сотен вузов России. Суть опроса: «Кто из ваших школьных учителей был лучшим?».
 Второй этап. Отбор тех учителей, которые получили более чем два голоса на первом этапе.
 Третий этап. Заполнение отобранными учителями специальных анкет, где было необходимо показать свои фактические (формальные) успехи и заслуги: публикации, победители олимпиад и проч.

Лауреату выплачивалась денежная премия, размер которой в первые годы был сопоставим с несколькими годовыми зарплатами учителя средней школы.

После получения премии лауреат был обязан сделать одну или несколько публикаций в «Соросовском образовательном журнале», выступить с лекциями перед профессиональным сообществом.

История 
Американский миллиардер Джордж Сорос 15 февраля 1994 года заявил о создании Международной соросовской программы образования в области точных наук (ISSEP), для выявления и поддержки лучших учителей, студентов, аспирантов, доцентов и профессоров, активно работающих в области физики, химии, математики и биологии.

В рамках первого конкурса было опрошено 25 000 студентов из 110 российских вузов. На основании их ответов было выделено 3354 гранта. Размер гранта составил 1200 долларов США (из расчета 200 в месяц). В отличие от последующих конкурсов "Соросовский учитель средней школы" в первом конкурсе гранты получали также репетиторы, преподаватели средних специальных учебных заведений, вечерних и заочных школ и руководители специализированных кружков. Список получивших грант "Соросовского учителя" был опубликован в "Учительской газете" от 20 декабря 1994 года.  

В 1998 году было опрошено 80 000 студентов. Сумма гранта не изменилась и по-прежнему составляла 1200 долларов в год.

Примерно в 1998 году Джордж Сорос заявил, что продолжит финансирование программы в размере 50 % при условии, что российское правительство направит на те же цели вторую половину суммы. Тем самым было положено начало постепенному завершению программы Сороса.

После завершения Соросовской программы в 2002 г. был объявлен Грант Москвы в сфере образования, основные принципы функционирования которого были сохранены по образу и подобию программы Сороса.

Критика программы 

Премии фонда Сороса присуждались всего по четырём фундаментальным дисциплинам (физика, химия, математика, биология). Это создавало определённую напряжённость в педагогических коллективах, когда при равных заслугах перед своими учениками ведущие учителя (профессора, аспиранты) других дисциплин оказывались незаслуженно лишёнными возможности получить престижную и уважаемую в профессиональном сообществе награду.

Примечания 

Премии

Фонды «Открытое Общество»
Школьное образование
Джордж Сорос